Paralophaster är ett släkte av sjöstjärnor. Paralophaster ingår i familjen solsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Solsjöstjärnor
Paralophaster